Cubillos steht für:

 Cubillos (Zamora), eine spanische Gemeinde in der Provinz Zamora
 Cubillos del Sil, eine spanische Gemeinde in der Provinz León

Cubillos ist der Familienname folgender Personen:

 Héctor Cubillos Peña (* 1949), kolumbianischer Bischof von Zipaquirá
 Luis Alfredo Garavito Cubillos (* 1957), kolumbianischer Serienmörder
 Omar Alberto Sánchez Cubillos (* 1963), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Magangué